Velika nagrada Francije 1968 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1968. Odvijala se je 7. julija 1968.

Dirka 

|-
! 1
| 26
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 60
| 2:25:40,9
| 3
| 9
|-
! 2
| 16
|  John Surtees
| Honda
| 60
| + 1:58,6
| 7
| 6
|-
! 3
| 28
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 59
| +1 krog
| 2
| 4
|-
! 4
| 30
|  Vic Elford
| Cooper-BRM
| 58
| +2 kroga
| 17
| 3
|-
! 5
| 8
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 58
| +2 kroga
| 4
| 2
|-
! 6
| 36
|  Piers Courage
| BRM
| 57
| +3 krogi
| 14
| 1
|-
! 7
| 22
|  Richard Attwood
| BRM
| 57
| +3 krogi
| 12
|  
|-
! 8
| 10
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 56
| +4 krogi
| 6
|  
|-
! 9
| 6
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 56
| +4 krogi
| 8
|  
|-
! 10
| 24
|  Chris Amon
| Ferrari
| 55
| +5 krogov
| 5
|  
|-
! 11
| 34
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 54
| +6 krogov
| 11
|  
|-
! NC
| 20
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 53
| +7 krogov
| 10
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 45
| Puščanje goriva
| 1
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 15
| Črpalka za gorivo
| 13
|  
|-
! Ods
| 12
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 14
| Pog. gred
| 9
|  
|-
! Ods
| 32
|  Johnny Servoz-Gavin
| Cooper-BRM
| 14
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jo Schlesser
| Honda
| 2
| Smrtna nesreča
| 16
|  
|}

Formula 1 sezona 1968
1968